Супян — фамилия:

 Супян, Борис Давидович (1904—1967) — генерал-майор танковых войск.
 Супян, Виктор Борисович (род. 1948) — советский и российский учёный-экономист.